И́горь Алекса́ндрович Пика́лкин (19 марта 1992) — казахстанский футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная 
В 2009 году, благодаря руководившему тогда «Шахтёром» — Владимиру Чебурину, состоялся дебют Игоря за основу команды в игре против команды «Окжетпес» в рамках Кубка Казахстана. В первом сезон за профессиональную команду Игорь сыграл 3 матча в чемпионате страны, в основном играя в дублирующем составе, на позиции защитника. Первый гол забил павлодарскому «Иртышу». 

Владимир Чебурин, возглавивший в 2012 «Окжетпес», приглашает Игоря к себе. Футболист переходит к своему бывшему тренеру на правах аренды и 7 июля дебютирует за кокшетаускую команду.

В сезонах 2013-2015 выступает за столичную «Астану» и впервые с ней становится чемпионом Казахстана.

С 2016 по 2018 снова играет в «Шахтёре».

В марте 2019 перешёл в «Тараз», только вернувшийся в Премьер-лигу

В сборной 
В конце 2012 года получил приглашение в молодёжную сборную.

Достижения

Командные 
 «Шахтёр» (Караганда)
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2009
 Финалист Кубка Казахстана: 2009, 2010

 «Астана»
 Чемпион Казахстана: 2014, 2015
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2013
 Финалист Кубка Казахстана: 2015

Статистика

Клубная

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте sportbox.ru
 
 
 Профиль на сайте ФК «Шахтёр» Караганда
 Профиль на сайте истории ФК «Шахтёр» Караганда

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Тараз»